Peter Nielsen kan syfta på:

 Peter Nielsen (1829–1908), dansk agronom och botaniker
 Peter Nielsen (1795–1860), dansk skådespelare och regissör
 Peter Nielsen (1808–1900), dansk-norsk skådespelare
 Peter Nielsen (1876–1949), dansk skådespelare och manusförfattare